Імбоден () — регіон у Швейцарії в кантоні Граубюнден.
Адміністративний центр — Домат/Емс.

Громади

Примітки 

Регіони кантону Граубюнден